Con Libbiano si possono indicare più toponimi italiani.

Libbiano, frazione di Peccioli, in provincia di Pisa.
Libbiano, frazione di Pomarance, in provincia di Pisa.
Libbiano, località abitata di San Gimignano, in provincia di Siena.